C12H15N – formula molecolare del benzomorfano
C12H15N – formula molecolare del MPTP

Formule molecolari